Osoby o tym nazwisku:
 Edward Balliol – pretendent do tronu Szkocji
 Jan Balliol – król Szkocji